Верхо́вка () — село в Тростянецком районе Винницкой области Украины.

Рядом с селом находятся остатки укреплений, сооруженных Богданом Хмельницким в 1654 году.

Достопримечательность села — дворец польских панов Собанских, построенный в 1861-1894 годах. В настоящее время во дворце находится сельскохозяйственный колледж.

Код КОАТУУ — 0524180801. Население по переписи 2001 года составляет 1261 человек. Почтовый индекс — 24350. Телефонный код — 4343.
Занимает площадь 3,6 км².

Адрес местного совета 
24350, Винницкая обл., Тростянецкий р-н, с. Верховка, ул. Комсомольская, 50, тел. 28-5-94.

Примечания

Ссылки 
 Верховка на сайте Верховной рады Украины 
 Фото и самые интересные достопримечательности 
 

Населённые пункты Тростянецкого района (Винницкая область)